Цианированием называют:
 Цианирование (сталелитейное производство) в сталелитейном производстве — процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя стали одновременно углеродом и азотом при температурах 820—950° C в расплаве цианида натрия или других солей с тем же анионом.

  в гидрометаллургии — способ извлечения золота и серебра из руд и концентратов избирательным растворением их в растворах цианидов щелочных металлов. Впервые предложен в 1843 году П. Р. Багратионом, и применён в 1890 году в ЮАР/

Примечания